Als Wilder Waldmeister werden folgende Pflanzenarten bezeichnet:
Asperula cynanchica, siehe Waldmeister.
Galium mollugo, siehe Wiesen-Labkraut.
Galium sylvaticum, siehe Wald-Labkraut.